Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2019 (29-й чемпионат Белоруссии по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2019-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга (30 туров). Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге, выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.
Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своём поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2020 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Славия-Мозырь» (1-е место в первой лиге)
  «Энергетик-БГУ» (2-е место в первой лиге)

Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Смолевичи» (15-е место в высшей лиге)
  «Днепр» Могилёв (Вылет из лиги и последующее расформирование по итогам двух стыковых матчей с брестским Рухом)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 29-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие следующие футбольные клубы:

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Чемпионат проходил в два круга. Каждая команда играла с каждой два раза: дома и в гостях.

 1 Соперникам минского «Торпедо» во втором круге засчитаны технические победы.

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2020 

|}

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты

Сухие матчи (вратари)

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2019
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2019
 Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019
 Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Чемпионаты Белоруссии в 2019 году